Самитьер () — испанская фамилия. Известные носители:

 Самитьер, Серхио (род. 1995) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Самитьер, Хосеп (1902—1972) — испанский футболист и тренер.